hrabstwo Stanton (ang. Stanton County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Stanton (ang. Stanton County) w USA, w stanie Nebraska